Okręty US Navy o nazwie USS "Planter":
 Pierwszy "Planter" był parowcem który przez pewien czas służył w 1862 jako kanonierka w Union Navy i został przekazany Union Army.
 Drugi "Planter" (ACM-2) był stawiaczem min typu Chimo, który był w służbie w latach 1944-1946.

Planter